Carpovius ist der Name folgender Personen:

 Jakob Carpov (Jacobus Carpovius; 1699–1768), deutscher Philosoph, Theologe, Mathematiker, Rektor und Universalgelehrter
 Paul Theodor Carpov (Paulus Theodorus Carpovius; 1714–1765), deutscher Philologe, Theologe und Hochschullehrer